Camp Sumpfgrund (Originaltitel: Camp Lakebottom, Alternativtitel: Camp Sumpfgrund vs. Camp Sonnenschein) ist eine kanadische Zeichentrickserie, die 2013 bis 2017 produziert wurde.

Handlung 
Scotty und seine Freunde Greta und Kurt hat es in den Ferien in das Ferienlager Sumpfgrund getrieben. Im Gegensatz zu seiner Schwester, die im Ferienlager Sonnenschein untergekommen ist, entpuppt sich dieses allerdings als ein Ort von Horror und Schrecken mit unheimlichen Gestalten und Überraschungen. Doch mit der Zeit stellen die Freunde fest, dass die dortigen Bewohner ein großes Herz besitzen und eine viele nettere Art besitzen als die Leute vom Camp Sonnenschein.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde ab 2013 in Kanada produziert. Regie führten Phil Lafrance und Jamie LeClaire und die Produktion übernahm die 9 Story Media Group.

Erstmals wurde die Serie am 4. Juli 2013 auf TeleToon ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 15. Juli 2013 auf Super RTL. Weitere Ausstrahlungen im deutschsprachigen Raum erfolgten ebenfalls auf Toggo plus.

Synchronisation 
 Christian Zeiger: Scotty
 Rainer Fritzsche: Bertold
 Klaus-Peter Grap: Sawyer

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 
 
 Camp Sumpfgrund auf toggo.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre